Oelse ist der Name folgender Flüsse:

Oelse (Oder-Spree) im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
Ölse oder Oelse im Landkreis Sonneberg in Thüringen
deutscher Name der Oľdza (auch Ölse) bei Krummöls (Oleszna Podgórska), Gemeinde Lubomierz in Polen. Sie fließt in ihrem Tal im Isergebirge.

Oelse ist der Name folgender Orte:

alte Schreibweise von Oelze (Katzhütte), Dorf in der Gemeinde Katzhütte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen
alte Schreibweise von Oelsa (Löbau) im Landkreis Görlitz in der Oberlausitz.
deutscher Name von Olszany (Strzegom) (auch Ölse) in der Gemeinde Strzegom, Powiat Świdnicki, Woiwodschaft Niederschlesien

Oelse ist der Name folgender Bäume:

alter Name für die Erlen (Botanik), im Tschechischen auch Ôlse, im altsorbischen Wort Ol’šina für Erlenwald enthalten.

Oelse ist im Titel folgender Personen enthalten:

Johann Friedrich von Nimptsch, Freiherr von Oelse, siehe Nimptsch (Adelsgeschlecht)
Friedrich Leopold von Nimptsch, Freiherr von Oelse, siehe Nimptsch (Adelsgeschlecht)

Oelse ist der Spitzname folgender Person:

 Thomas Oelsner (* 1970), ehemaliger deutscher Behindertensportler